Marrocos 
Árabe marroquino

Desambiguações de gentílicos